Děkanát Hodonín nebo děkanství hodonínské je územní část brněnské diecéze. V současné době zahrnuje 19 římskokatolických farností. Funkci děkana vykonává od 1. července 1999 P. Mons. Mgr. Josef Zouhar, farář farnosti Hodonín. Místoděkanem byl od 1. prosince 2015 jmenován R. D. Mgr. Ing. Miloslav Čamek, farář v Čejkovicích.

Reference

Externí odkazy 
 Biskupství brněnské: děkanství hodonínské

Hodonín
Děkanství hodonínské
Náboženství v Hodoníně
Organizace v Hodoníně